Sankt Pauli kyrka kan avse:

Sankt Pauli kyrka, Eskilstuna
Sankt Pauli kyrka, Göteborg
Sankt Pauli kyrka, Malmö